Artin (énekes) Diramerján Artin énekes
 Artin (gyógyszer) hajdani magyar hashajtó márkaneve
 Artin, férfinév